Kim Heszong (김해성) az alábbiakra utalhat:
Kim Heszong dél-koreai műkorcsolyázónő.
Kim Heszong dél-koreai színművész.
Kim Heszong (김해송) az alábbiakra utalhat:
Kim Heszong (金海松; 1910–1950?) koreai énekes.